Z.Z. est la dixième histoire de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois dans l'Almanach 47 du journal Spirou.

Univers

Résumé 
Dans la ville chinoise de Ming, Tif est enlevé par une triade et libéré contre une forte somme. La police chinoise se déclare impuissante. Les deux amis résolvent de partir à Shanghai récemment libéré des Japonais, puis de revenir régler leurs comptes et récupérer leur argent.

Après un éprouvant retour à pied, Tif et Tondu infiltrent le repaire de la société ZZ. Ils sont vite pris, mais le requin sacré ne veut pas de Tif en sacrifice. Comme on le croit mort, Tif est libre de ses mouvements et il trouve un costume sacré, grâce auquel il trompe les adeptes assez longtemps pour libérer Tondu.

Ils vont être repris lorsque Tondu a l'idée, en voyant un canon braqué sur une embrasure cachée, de tirer en direction d'un navire de guerre anglais. Les fusiliers débarquent et arrêtent la secte. Le grand maître, qui n'est autre que le chef de la police de Ming, se suicide en se jetant dans le bassin du requin (lequel meurt empoisonné).

Personnages 
 Tif et Tondu
 Le chef de la polie chinoise, alias ZZ, et ses adeptes

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1946